Co słychać, koteczku? (ang. What’s New, Pussycat?) – film Woody’ego Allena z 1965
 „What’s New Pussycat?” – utwór muzyczny Toma Jonesa z 1965
 What’s New Pussycat? – album Toma Jonesa z 1965
 What’s New Pussycat? – minialbum Yukari Tamury z 1997